Села:
 Сонцеве — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Сонцеве — Донецька область, Старобешівський район
 Сонцеве — Кіровоградська область, Устинівський район
 Сонцеве — Сумська область, Путивльський район

 Сонцеве — колишнє село, Луганська область, Троїцький район